Человек и лев

 Человек и лев (мультфильм, 1969)
 Человек и лев (мультфильм, 1986)
 Человек и лев — реалити-шоу, проходившее в августе 2011 года.
 Человек и лев — басня Эзопа.